Vox kan syfta på

 VOX – tillverkare av musikinstrument, till exempel förstärkaren
 Vox AC30 – en gitarrförstärkare tillverkad av det brittiska företaget Vox
 Vox humana – en teaterpjäs av Jean Cocteau från 1930
 Vox (artist) 
 Vox (politiskt parti) – ett nationalkonservativt och högerpopulistiskt parti i Spanien
 Vox (skivbolag) – ett tyskt skivbolag
 Vox (tidskrift) – en litterär lundatidskrift
 Vox (tv-kanal) – en tysk TV-kanal
 Vox (webbplats) –  en amerikansk nyhetshemsida
 Vox Media – ett amerikanskt företag

Se även 
 Vox in excelso